A „szellem” szó a következőket jelentheti:

 Emberi szellem
 Az emberi gondolkodás, egy emberre vagy közösségre jellemző vagy általuk hátrahagyott elképzelések és szemléletmódok

 Természetfeletti jelenség
 Kísértet, egy halott állítólagos megnyilvánulása 
 Démon, a szellemek egy csoportja
 Szellem (vallás): egy természetfeletti lény vagy erő
 Poltergeist, a „kopogó szellem”